Аврамов може да се отнася за някое от следните понятия.
 Хора
 Аврам Аврамов (1859 – 1927), български офицер
 Аврам Аврамов (1926 – 2006), български политик
 Аврам Аврамов (р. 1933), български краевед
 Андрей Аврамов (р. 1943), български актьор и режисьор
 Асен Аврамов, няколко души с това име
 Васил Аврамов, няколко души с това име
 Владимир Аврамов, няколко души с това име
 Георги Аврамов, няколко души с това име
 Димитър Аврамов, няколко души с това име
 Душко Аврамов (1938 – 1998), македонски поет
 Иван Аврамов (1868 – 1945), български офицер
 Юрдан Аврамов (1866 – ?), български офицер
 Красимир Аврамов (р. 1969), български певец
 Лальо Аврамов (1934 – 1995), български цигулар
 Лъчезар Аврамов, няколко души с това име
 Лъчезар Аврамов (1922 – 2003), български политик
 Никола Аврамов, няколко души с това име
 Николай Аврамов (1938 – 1996), български актьор
 Петър Аврамов, няколко души с това име
 Рубен Аврамов (1900 – 1987), български политик
 Румен Аврамов (р. 1953), български икономист
 Трайчо Аврамов (1910 – ?), български офицер
 Филип Аврамов (р. 1974), български актьор
 Цвятко Аврамов (1894 – 1923), български журналист

 Други
 Аврамов, предишно име на село Мокрен, община Котел, област Сливен
 Аврамов, бивша община в Бургаски/Сливенски окръг (1959 – 1978) с център с. Аврамов
 Държавен радиоквартет „Аврамов“ (1938 – 1974), струнен квартет в София

Български фамилни имена